En berliner kan være flere ting:
en person fra Berlin,
en kage, en Berliner Pfannkuchen
(i håndværkersprog) en Berliner (rygsæk)
(hos billedskærere) en rullemappe til værktøj, eller
et avisformat: berliner (format).
en lukket hestevogn (også: berline)